Bernice puede referirse a:

Bernice, una antigua ciudad griega de Epiro.
Bernice, un pueblo de Luisiana, Estados Unidos.
Bernice, un pueblo de Oklahoma, Estados Unidos.
Bernice, banda canadiense de indie pop.